Giovanni Bargiggia − vescovo cattolico italiano
Paolo Bargiggia – giornalista e conduttore televisivo italiano